Алекса́ндровка — название остановочных пунктов.
 Александровка — остановочный пункт Московской железной дороги (код 221210)
 Александровка — остановочный пункт Забайкальской железной дороги (код 942618)
 Александровка — остановочный пункт Красноярской железной дороги (код 880214)
 Александровка — остановочный пункт Приднепровской железной дороги (код 451951)
 Александровка — остановочный пункт Белорусской железной дороги (код 149111)
 Александровка — остановочный пункт Донецкой железной дороги (код 506815)
 Александровка — остановочный пункт Одесской железной дороги (код 423627)
 Александровка — остановочный пункт Южной железной дороги (код 433633)